

Cinema 
 I Will Repay – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Essanay
 I Will Repay – film del 1917 diretto da William P.S. Earle
 I Will Repay – film del 1923 diretto da Henry Kolker

Letteratura 
 I Will Repay – romanzo del 1906 di Emma Orczy